«Huahine» puede referirse a:

 Huahine, atolón que forma parte de las Islas de Sotavento, de la Polinesia Francesa.
 Huahine, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.